Бригадефю́рер (, сок. Brif) — звание в СС ; соответствовало званию генерал-майора в Вермахте (ОФ-6 в западных вооруженных силах).

История 

19 мая 1933 года введено в структуру СС в качестве звания руководителей основных территориальных подразделений СС Оберабшнит (SS-Oberabschnitt). Это наивысшее структурное подразделение организации СС. Их насчитывалось 17. Его можно приравнять к армейскому округу, тем более, что территориально границы каждого оберабшнита совпадали с границами армейских округов.

C 1936 года в войсках СС звание бригадефюрер соответствовало званию генерал-майора и должности командира дивизии.

До 1942 года на петлицах бригадефюреров изображались два дубовых листа (как у оберфюрера) с добавлением звезды в нижнем левом углу. С 1942 года — три дубовых листа (ранее такие петлицы носили группенфюреры).

Изменение знаков различия высших фюреров (генералов) СС в апреле 1942 года было вызвано введением звания оберстгруппенфюрера и желанием унифицировать количество звёздочек на петлицах и погонах, которые носились на всех других видах формы, кроме партийной, поскольку с увеличением количества частей войск СС всё чаще возникали проблемы с корректным распознаванием званий СС обычными военнослужащими вермахта.

Начиная с этого звания СС, в случае назначения его обладателя на должность военной (с 1936 года) или полицейской (с 1933 года) службы, он получал дублирующее звание в соответствии с характером службы:
 бригадефюрер СС и генерал-майор полиции — 
 бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС —

Знаки различия бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС

Бригадефюреры (выборочно) 
 Бронислав Каминский 
Пётр Краснов
 Отто Кумм
 Мартин Лютер
 Вильгельм Монке
 Вернер Науман
 Герман Присс
 Вальтер Шелленберг

Примечания

Литература 
 Веремеев Ю. Войска СС (Waffen-SS). Знаки различия званий высших руководителей (Höhere Führer)
 Веремеев Ю. Таблицы званий германского вермахта (Die Wehrmacht) 1935—1945 гг. Войска СС (Waffen SS)

См. также 
 Корпусные цвета (Войска СС)
 Звания и знаки различия войск СС

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания СА
Воинские звания СС